TXA steht für:
 Tranexamsäure (engl. Tranexamid acid)

TXA2 steht für:
 Thromboxan

T-XA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Taxis

txa steht für:
 Tombonuwo (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Sabah, Malaysia

TXA